Finale KNVB beker 2016/17 (mannen)
 Finale KNVB beker 2016/17 (vrouwen)